Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1993-94 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1993-94. Turneringen blev spillet i perioden 10. januar - 28. februar 1993, og den havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra Eliteserien i 1992-93 samt nr. 1 og 2 fra 1. division i 1992-93.

Resultatet blev at tre af Eliteserieholdene, Frederikshavn IK, Odense IK og Vojens IK, sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien. Den sidste ledige plads i den bedste række gik til Hvidovre IK, som dermed rykkede op fra 1. division.

Til gengæld måtte Gladsaxe SF forlade Eliteserien efter blot én sæson i landets bedste række.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 11. januar - 1. marts 1993.

Noter 

Ishockey i 1993
Ishockey i Danmark